O Campeonato Catarinense de Futebol de 1953 teve a participação de 10 equipes.

Equipes Participantes

Fórmula de Disputa

O campeonato foi dividido em dois períodos:

Fase Qualificatória: As quatro equipes jogaram em duas chaves, no sistema mata-mata, em dois jogos. A vencedora de cada chave se classificou para a fase seguinte. Em caso de empate de pontos, realizou-se uma prorrogação com o placar zerado.

Fase Final: As duas equipes vencedoras juntavam-se às seis pré-definidas. Essa fase foi disputada no sistema mata-mata (Quartas de Final, Semifinais e Final), onde cada time disputava dois jogos em cada estágio; Em caso de empate de pontos em um estágio, realizou-se uma prorrogação com o placar zerado. A vencedora dessa fase foi declarada Campeã Catarinense de 1953.

Fase Qualificatória

*Os clubes citados primeiros tiveram a primeira partida jogada em casa

Fase Final

Quartas de Final

*Os clubes citados primeiros tiveram a primeira partida jogada em casa
** O Cruzeiro não compareceu ao segundo jogo e perdeu por W.O.

Semi-Finais

*Os clubes citados primeiros tiveram a primeira partida jogada em casa

Final
A final foi disputada em dois jogos, o primeiro em Brusque, o segundo em Joinville.

Campeão

1953
Futebol de 1953 no Brasil
1953 em Santa Catarina